Bupleurum trifoliatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Ludolph Wendland och Friedrich Gottlieb Bartling. Bupleurum trifoliatum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
trifoliatum